Turtletaub ist der Familienname folgender Personen:

 Gregory Turtletaub (* 1967), US-amerikanischer Baseballspieler
 Marc Turtletaub (* 1946), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler

Siehe auch:
 Turteltaub